Льнозавода — название населённых пунктов в России:
 Льнозавода — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Льнозавода — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Льнозавода — посёлок в Красносельском районе Костромской области.
 Льнозавода — посёлок в Солигаличском районе Костромской области.
 Льнозавода — посёлок в Саянском районе Красноярского края.
 Льнозавода — посёлок в Новодугинском районе Смоленской области.
 Льнозавода — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Льнозавода — посёлок в Рославльском районе Смоленской области.
 Льнозавода — посёлок в Руднянском районе Смоленской области.
 Льнозавода — посёлок в Ярцевском районе Смоленской области.

 Льнозавода — микрорайон города Ржев Тверской области.